Manuel II, patriarche de Constantinople (1240-1254)
Manuel II Paléologue, empereur byzantin de 1391 à 1425.
Manuel II, le dernier roi de Portugal qui a régné de 1908 à 1910.

Manuel 02